Philippe de Vienne (saint)
 Philippe de Vienne (seigneur)